Channel 4 News est le titre de plusieurs journaux télévisés – principalement affiliés à la NBC – aux travers des États-Unis. Le nom fait suite à la marque NewsCenter.

Sources

Articles connexes 
News 4 New York

Émission diffusée sur NBC